Apache Lenya es un sistema de gestión de contenido (content management system en inglés, abreviado CMS) libre escrito en Java, manejando el formato de representación XML. Apache Lenya está basado en Apache Cocoon. Entre sus características están control de versiones, programación de actividades, capacidades de búsqueda, herramientas de workflow, y editores WYSIWYG manejados desde el navegador.

Lenya fue un proyecto iniciado por Michael Wechner a principios de 1999 para la gestión de contenidos de la revista journal of pattern formation. En 2000, fundó Wyona, empresa que continuó el desarrollo de Lenya para el soporte de la edición de Neue Zürcher Zeitung. En 2003, Wyona donó Lenya a la Fundación de Software Apache, donde se ha estado desarrollando el proyecto desde entonces hasta convertirse en un Proyecto de primer nivel desde septiembre de 2004.

Arquitectura 

Apache Lenya se construye sobre Cocoon XML/XSL Publishing Framework de la Apache Software Foundation. Además cuenta con diversos editores WYSIWYG (what you see is what you get) como son [Bitflux] (http://www.bitfluxeditor.org) o [Kupu] (https://web.archive.org/web/20061103075503/http://kupu.oscom.org/), además de editar en modo formulario.

Apache Lenya también integra [Apache Lucene], para la realización de búsquedas de documentos a partir de una expresión. Lucene es un motor de búsqueda de texto de Apache Software Foundation de altas prestaciones y con funcionalidades completas escrito totalmente en Java. Es una tecnología aplicable a casi cualquier aplicación que requiere motores de búsqueda.

Características principales 

Los redactores de documentos no necesitan contar con conocimientos en [XML], gracias al soporte de transformaciones [XSLT], [XPath] y [XML Schema] en el lado del cliente.

Una interfaz administrativa permite que los administradores gestionen la herramienta, y realicen tareas de configuración.

Apache Lenya es una herramienta de manejo suficientemente sencilla, lo que permite que la administración se realice sin la necesidad de tener conocimientos técnicos. Entre otras, esta herramienta presenta las siguientes características:

 Control de flujo de aprobación (workflow) permite Aceptar, Rechazar, Publicar o Desactivar.
 Control de versiones.
 Auditoría de los cambios (historial).
 Planificador horario para la publicación de contenidos.
 Previsualización de producción y desarrollo.
 Organización de los contenidos por secciones y subsecciones.
 Posibilidad de crear, modificar y/o eliminar secciones y contenidos del website.
 Separación limpia entre contenido y presentación con XML y plantillas XSLT.
 Monitorización del estado del servidor y de cocoon.
 Gestión de usuarios y grupos.
 Permite la existencia de una jerarquía de usuarios para la administración: administradores, editores y redactores.
 Soporte para multitud de idiomas.
 Editores Open-Source WYSIWYG.
 Posibilidad de autentificación vía LDAP o a través de la propia aplicación.
 Multi-plataforma en relación con el [sistema sperativo] y la arquitectura, al estar desarrollado 100% JAVA y compatibilidad total con los principales navegadores web.
 Utiliza el motor de búsqueda [Apache Lucene].

Software basado en Apache Lenya 

Algunos productos y aplicaciones proveen soluciones completas basadas en Apache Lenya, aportando una administración integral eficiente de todo el sistema y muchas otras características adicionales. Algunos de estos productos son:

Referencias

Enlaces externos 

 Página de Apache Lenya

Sistemas de administración de contenidos libres
Software libre programado en Java
Lenya